Бурчи́н Абдулла́ (; ) — турецкая  кино и телевидения.

Биография и карьера 
Бурчин Абдулла родилась 22 июля 1987 года в Бурсе (Турция). Она окончила среднюю школу Акасья в Фатихе и экономический факультет на английском языке Университета Мармара. Получила степень магистра в США, где изучала актёрское мастерство и драму.

Абдулла прославилась ролью Ламии Онур в телесериале «Отчим», в котором она снималась с 1998 по 2004 год. Всего сыграла более чем в двадцати фильмах и телесериалах, среди которых «Большая встреча» (2004—2006), «Пятое измерение» (2005), «Чёрная жемчужина» (2007), «Слежка» (2008), «В чём вина Фатмагюль?» (2011), «Привет» (2013), «Богатая девушка, бедный парень» (2015), «Возрождение: Эртугрул» (2017—2019) и «Сердечная рана» (2021—2022).

С 24 января 2018 года Абдулла замужем за Салихом Марашем. У супругов есть сын — Каан Мараш (род. 21 июня 2018).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Турции
Актёры телевидения Турции
Дети-актёры Турции
Выпускники университета Мармара